Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ASB Classic 2023 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 31. Dezember 2022 und 1. Januar 2023 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Auckland